Thoros I (overleden 1129), vorst van Armeens Cilicië (1102-1129)
 Theodoor I van Monferrato (1291-1338), markgraaf van Monferrato (1305-1338)
 Theodor von Neuhoff (ca. 1694-1756), koning van Corsica (1736)

Zie ook 
 Theodorus I (doorverwijspagina)